Элин:

 Элин — название первого на территории Советского Союза уличного видеоэкрана.
 Элин — река в России, протекает в Республике Карелия.
 Элин, Кирк (настоящее имя Джон Фегго-младший; 1910—1999) — американский актёр.